Centrosaurinae — підродина цератопсид. Жили впродовж пізнього крейдового періоду, переважно за кампану-маастрихту. Населяли Північну Америку, проте принаймні один рід - Sinoceratops - відомо з Китаю. Таким чином, це єдина з двох підродин Ceratopsidae, що відома з-поза Америки. Тим не менше, на межі кампану й маастрихту вона звузилась у різноманітті до однієї триби - Pachyrhinosaurini - та вимерла, вочевидь, ще до крейдового вимирання. Впродовж переважної частини своєї історії, однак, це була одна з найуспішніших клад крупних травоїдних динозаврів у регіоні, на рівні з хазмозавринами й гадрозавридами.

Систематика 

Нижче наведено кладограму, що ілюструє зв‘язки між членами Centrosaurinae з Wilson, Ryan & Evans (2020):

Палеоекологія 

Припускають, що представники двох підродин цератопсид співіснували за рахунок розділу за нішами, так, центрозаврини могли спеціалізуватись на жорсткішій рослинності, аніж хазмозаврини. Спосіб уникнення взаємного витіснення членів однієї підродини не з‘ясовано. Втім, можливо, що більша їх частина насправді не співіснували, а різноманіття представників одних і тих самих підродин крупних птахотазових у пізньокрейдових формаціях Північної Америки - наслідок накопичення залишків тварин різних видів, що в одному місці займали одну й ту ж екологічну нішу за різних часів.

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду